Dit is een lijst van grote steden in Zwitserland.

Steden met > 100.000 inwoners 
 Zürich - 415.215
 Genève - 201.441
 Bazel - 177.595
 Lausanne - 139.056
 Bern - 133.691
 Winterthur - 111.840

Steden met > 50.000 inwoners 
 Luzern - 81.673
 Sankt Gallen - 75.806
 Lugano - 63.178
 Biel - 55.120

Steden met 20.000 tot 50.000 inwoners 
 Thun - 43.713
 Köniz - 41.772
 La Chaux-de-Fonds - 37.942
 Fribourg - 38.358
 Schaffhausen - 36.582
 Chur - 35.373
 Vernier - 34.774
 Neuchâtel - 33.375
 Sion - 34.704
 Yverdon-les-Bains - 30.144
 Zug - 30.535
 Montreux - 25.980
 Frauenfeld - 25.607
 Wil - 23.955
 Bulle - 23.438
 Wettingen - 20.843
 Aarau - 21.503

(Het inwonertal is uit 31 december 2018)

Bron 
 City population | Switzerland

 
Zwitserland
Grote